Јован Николић се може односити на:

Јован Николић (1962), српски цртач стрипа
Јован Косовљанин (1818 — 1882), српски трговац
Јован Николић (новинар) (1948—2020), српски новинар
Јован Николић (писац) (1955), српски и ромски писац